Към декември 2021 г. дискографията на италианския рапър Джемитец обхваща 5 студийни албума, 1 компилация, 11 микстейпа, 2 EP-та и 19 сингъла (+ 15 в сътрудничество), към които се добавят 29 музикални видеоклипа.

Албуми

Студийни албуми

Компилации

Микстейпове

EP-та

Сингли

Като основен изпълнител

Като гост изпълнител

Други песни в класациите или такива със сертификат

Сътрудничество

Музикални видеоклипове

Източници и бележки

Външни препратки 

 Дискография на Джемитец на Allmusic
 Дискография на Джемитец на Discogs

Дискографии на италиански изпълнители